Зи́мна Во́да — топоним.
 
 Зимна Вода — село во Львовской области Украины
 Зимна Вода — река во Львовской области Украины